Puyehue kan syfta på:

Geografi

Chile 

 Puyehue (kommun), Región de Los Lagos, Provincia de Osorno, 
 Puyehue (ort), Región de Los Lagos, 
 Puyehue (flygplats), Región de Los Lagos, Provincia de Osorno, 
 Puyehue (vulkan) –  ett stort bergsmassiv i Anderna i Regionen Los Ríos
 Lago Puyehue – en sjö

Robotskapade Chileförgreningar